Acochlidioida är en ordning av snäckor. Acochlidioida ingår i klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Acochlidioida